Der JAC S5 ist ein zwischen 2013 und 2020 gebautes Sport Utility Vehicle des chinesischen Automobilherstellers JAC.

Geschichte 
Auf den Markt kam es am 19. März 2013. In Brasilien wurde das dem Hyundai ix35 ähnlich sehende Fahrzeug als JAC T6 vertrieben. In Europa war das SUV nicht erhältlich.

Technische Daten 
Das Fahrzeug wird von einem 2,0-Liter-Vierzylinder-Ottomotor angetrieben, der in drei Leistungsstufen ausgeführt ist. Seit 2015 ist außerdem ein aufgeladener 1,5-Liter-Vierzylinder-Ottomotor erhältlich.

Werte in runden Klammern gelten für Modelle mit optionalem Getriebe.

Einzelnachweise

Weblinks 

Sport Utility Vehicle
Kombi